Le mot diamètre peut être utilisé en :
 géométrie : diamètre d'une figure géométrique ; 
 théorie des graphes : diamètre d'un graphe.